Dionysios II. ist der Name folgender Personen:

 Dionysios II. von Antiochia, Märtyrer und orthodoxer Heiliger, Patriarch von Antiochia ab 1316
 Dionysios II. von Konstantinopel, Patriarch von Konstantinopel von 1546 bis 1555
 Dionysios II. von Syrakus (~396–nach 337 v. Chr.), Tyrann von Syrakus